El término dispensación puede referirse, en esta enciclopedia:

En farmacia

a la dispensación, el acto en que el farmacéutico entrega la medicación prescrita por el médico al paciente, junto a la información necesaria para su uso racional;

En teología

dentro del mundo cristiano, a la dispensación (también, dispensaciones), cada uno de los períodos de la historia en que se ha contado con un Profeta llamado por Dios para guiar al pueblo.